Старотолучеево — село в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Подколодновского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Толучеевка, в 1 км от центра сельского поселения.

Улицы

Население

История 
Село основано в 1716 г. В 1724 году построена деревянная церковь, а в 1785 году каменная Покрова Пресвятой Богородицы. В 1929 году образован колхоз «Большевик».

Инфраструктура 
В селе имеется школа, работает сельский клуб на 250 мест, сельская библиотека с книжным фондом 7240 томов, магазин, фельдшерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/bogucharskij-district/selo-starotolucheevo.html село Старотолучеево — Воронежский Гид]

Населённые пункты Богучарского района